El término CBR, usado como siglas, puede hacer referencia, en la presente enciclopedia:

 a la serie CBR de Honda, una serie de motocicletas del fabricante japonés Honda;
 al índice California Bearing Ratio, empleado en mecánica de suelos para medir la capacidad de soporte de un material en determinadas condiciones de compactación;
 a la codificación CBR (Constant Bit Rate) o codificación de tasa de bits constante;
 al código CBR que, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), representa al Aeropuerto Internacional de Canberra, en Australia;
 al razonamiento basado en casos (CBR, del inglés case-based reasoning);
 a un formato de archivo informático de archivo de historieta CBR;
 a Comic Book Resources, también conocido como CBR, una página web dedicada a dar cobertura de noticias relacionadas con las historietas.